Název Pivovárek nese několik rybníků:

 Pivovárek (Výrov) – severně od dvora Sechutice v okrese Plzeň-sever
 Pivovárek (Budišov) – na severním okraji vsi Budišov v okrese Třebíč
 Pivovárek (Kralice nad Oslavou) – na severním okraji vsi Kralice nad Oslavou v okrese Třebíč

Související články 
 pivovar